Эль-Триунфо () — топоним, распространённый в испоязычных странах. В переводе с испанского означает победоносный, триумфальный.

Географические названия 
 Эль-Триунфо — город в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Балансан.
 Эль-Триунфо — деревня в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Пантепек.
 Эль-Триунфо — город в Сальвадоре, в департаменте Усулутан.
 Эль-Триунфо — город в Гондурасе, в департаменте Чолутека.

См. также 
 Триунфу